Coles Corner, Richard Hawley-album
 Coles Corner, irodaház Angliában
 Coles Corner, önkormányzat nélküli település Washington államban